Алекса́ндра Никола́евна Али́кина () — российская биатлонистка.

Спортивная карьера

Юниорские и молодёжные достижения

Кубок мира 
В Кубке мира дебютировала 16 марта 2012 года в спринтерской гонке в Ханты-Мансийске.

Тренеры 
 Леонид Александрович Гурьев, Евгений Анатольевич Пылев

Ссылки 
 aleksa.com.ru — официальный сайт Александры Аликиной

 Профиль на сайте Союза биатлонистов России

Биатлонисты России
Чемпионы мира по летнему биатлону